VIII Московский международный кинофестиваль состоялся в 1973 году. Открылся 10 июля 1973 года.

Жюри 
В состав жюри входили:

Председатель жюри: Сергей Бондарчук, актёр и peжиссёp (СССР)

 Алексей Баталов — актёр и peжиссёp (СССР)
 Хулио Брачо — peжиссёp (Мексика)
 Полен Вьейра — peжиссёp, продюсер и кинокритик (Сенегал)
 Ежи Гофман — peжиссёp (ПНР)
 Антонин Кахлик — peжиссёp (ЧССР)
 Рене Клеман — peжиссёp (Франция)
 Джина Лоллобриджида — актриса (Италия)
 Карой Макк — peжиссёp (ВНР)
 Курт Метциг — peжиссёp (ГДР)
 Тосиро Мифунэ — актёр (Япония)
 Толомуш Океев — peжиссёp (СССР)
 Джордж Стивенс — peжиссёp (США)
 Христо Христов — peжиссёp (НРБ)
 Камаль аш-Шейх — peжиссёp (АРЕ)

Фильмы-участники 
 «В логове» / «В логове врага» / Ичээнд нь (МНР, реж. Бадрахын Сумху)
 «» / Explozia (СРР, реж. Мирча Дрэган)
 «» / Tati, a garota (Бразилия, реж. Бруну Баррету)
 «» / Dny zrady (ЧССР, реж. Отакар Вавра)
 «Дом, милый дом» / Home sweet home (Бельгия, реж. )
 «» / Аз-замиун (Ирак, реж. )
 «» / La tierre prometida (Чили, реж. Мигель Литтин)
 «Зрелые вишни» / Reife kirschen (ГДР, реж. Хорст Зееман)
 «И дождь смывает все следы» / Und der regen verwischt jede spur (ФРГ-Франция, реж. Альфред Форер)
 «» / … (АРЕ, реж. Хусейн Камаль)
 «» / Quando quiero llorar no lloro (Венесуэла, реж. )
 «Коперник» / Kopernik (ПНР-ГДР, реж. Эва и Чеслав Петельские)
 «» / Обич (НРБ, реж. Людмил Стайков)
 «» / Аль-махдуун (Сирия, реж. Тауфик Салах)
 «Оклахома, как она есть» / Oklahoma crude (США, реж. Стэнли Крамер)
 «» / Сваямварам (Индия, реж. Адур Гопалакришнан)
 «Похищение в Париже» / «Покушение» / L’attentat (Франция-Италия-ФРГ, реж. Ив Буассе)
 «Ресторан „Синобугава“» / Синобугава (Япония, реж. Кэй Кумаи)
 «Саженцы» (СССР, реж. Резо Чхеидзе)
 «» / «Девушка в кружевах» / Jentespranget (Дания-Норвегия. реж. Кнуд Лейф Томсен) / фильм представлен от Норвегии
 «» / Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (ДРВ, реж. Хай Нинь)
 «» / The office picnic (Австралия, реж. )
 «Сутьеска» / «Пятое наступление» / Sutjeska (СФРЮ, реж. )
 «» / Aquellos anos (Мексика, реж. )
 «» / Triple echo (Велитобритания, реж. Майко Эттид)
 «Туки-буки» / Touki bouki (Сенегал, реж. Джибрил Диоп)
 «Убийство Маттеотти» / Il delitto Matteotti (Италия, реж. Флорестано Ванчини)
 «» / Fotografia (ВНР, реж. Пал Зольнаи)
 «» / El hombre de Maisinicu (Куба, реж. Мануэль Перес Паредес)
 «Это сладкое слово — свобода!» (СССР, реж. Витаутас Жалакявичюс)

Награды 
 Золотые призы
 «Это сладкое слово — свобода!» (СССР, реж. Витаутас Жалакявичюс)
 «Любовь» (НРБ, реж. Людмил Стайков)
 режиссёр Стенли Крамер («Оклахома, как она есть», США)

 Специальные премии
 «Убийство Маттеотти» (Италия, реж. Флорестано Ванчини)
 «Сутьеска» / «Пятое наступление» (СФРЮ, реж. Стипе Делич)
 «Те годы»  (Мексика, реж. Фелипе Касальс)

 Серебряные призы
 «Фотография»  (ВНР, реж. Пал Зольнаи)
 «Коперник» (ПНР-ГДР, реж. Эва и Чеслав Петельские)
 «Похищение» (Франция-Италия-ФРГ, реж. Ив Буассе)

 Премии
 актриса Ча Зянг («17-я параллель: дни и ночи», ДРВ)
 актриса  («Девушка в кружевах» / «Свадьба Лины», Дания-Норвегия)
 актёр Серхио Коррьери («Человек из Майсинику», Куба)
 актёр Рамаз Чхиквадзе («Саженцы», СССР)

 Почётный диплом
 «Дни предательства» (ЧССР, реж. Отакар Вавра)
 «Дом, милый дом» (Бельгия, реж. Бенуа Лами)
 «Саженцы» (СССР, реж. Резо Чхеидзе)
 «Взрыв» (Румыния, реж. Мирча Дрэган)
 «Туки-буки» (Сенегал, реж. Джибрил Диоп)

 Премия ФИПРЕССИ
 «Туки-буки» (Сенегал, реж. Джибрил Диоп)

 Особое упоминание ФИПРЕССИ
 «Человек из Майсинику» (Куба, реж. Мануэль Перес Паредес)

Источники 
 Архив ММКФ: 1973
 
 
 
 

1973
Кинофестивали 1973 года
1973 год в Москве
Июль 1973 года